L’avenue Prosper-Mérimée peut désigner : 
 l'avenue Prosper-Mérimée de La Baule-Escoublac ; 
 l'avenue Prosper-Mérimée de Marseille ; 
 l'avenue Prosper-Mérimée de Cavaillon.

On trouve d'autre part des voies portant également le nom de l'écrivain Prosper Mérimée, telles que :
 la rue Prosper-Mérimée d'Ajaccio ;  
 la rue Prosper-Mérimée d'Arles ;  
 la rue Prosper-Mérimée de Grenoble ;  
 la rue Prosper-Mérimée de Strasbourg ; 
 la rue Prosper-Mérimée de Vannes ; 
 la rue Prosper-Mérimée de Vigneux-sur-Seine...